

Броктон — місто, штат Массачусетс
 Броктон — місто, штат Монтана